Get Crunk, Who U Wit: Da Album — дебютный альбом Лил Джона и его команды «the East Side Boyz», вышедший в 1997 году.

Об альбоме
Диск явился довольно обычным сборником басовой музыки, однако есть и выделяющиеся мелодии: «Get Crunk», «Who U Wit?», и «Shawty Freak A Lil' Sumtin'». Для своего жанра эти треки идут выше среднего, однако не тянут до супер-хитов последующих альбомов.
Альбом провалился в продажах.
Позже в 2003 выходит «Certified Crunk», который по существу является переизданием их первого альбома, дополненного несколькими ремиксами.

Список композиций

Бонусный трек (7 августа 2001) 

Альбомы 1997 года
Альбомы, спродюсированные Лилом Джоном
Дебютные альбомы 1997 года
Альбомы Лил Джона